37. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Heerenveen, w Holandii, w dniach 21–22 stycznia 2006. Zawody rozegrano w hali Thialf. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Złote medale przypadły Rosjance Swietłanie Żurowej oraz Amerykaninowi Josephowi Cheek.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 38 łyżwiarek (35 sklasyfikowanych) oraz 49 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 21 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała

Mężczyźni

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
2006 w sportach zimowych
2006 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen